Waar in 't bronsgroen eikenhout, tekst en titel van het officiële Limburgs volkslied;
Inleiding, thema en variaties over "Waar in het bronsgroen eikenhout", een compositie voor het harmonieorkest (symfonisch blaasorkest) van Louis Toebosch;
Quattro Variazioni Musicali (Vlak), introductie en vier variaties over het Limburgs Volkslied.